Мо Линг (умер в 696 году) — второй епископ Фернский (Bishop of Ferns), Ирландия. День памяти — 17 июня.

Город Монамолин, Уэксфорд, также как и приходской храм в Бэлликэнью (Ballycanew) названы в честь святого.

Святой Мо Линг (Mo Ling) основал много храмов, наиболее известный из которых Сент-Маллинс, Карлоу. С его именем связаны многие чудеса. Ему посвящён святой источник в Фернсе, известный как Maodhóg’s Well, названный так в честь св. Айдана Фернского, иначе именуемого св. Маодхог (Maodhóg), покровителя епархии Фернс.

См. также 
 Eithne and Sodelb

Примечания

Ссылки 
 Saint Moling et le Lépreux, история о св. Молинге и прокажённом,
 Thesaurus Linguae Hibernicae
 Johnston Elva. Mo Ling (d. 697) Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. 2004

Христианские святые VII века
Святые Ирландии
Католические святые